Romeis ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Romeis (1888–1971), deutscher Anatom
 Jacob Romeis (1835–1904), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Karl Romeis (1895–1960), deutscher Bildhauer 
 Leonhard Romeis (1854–1904), deutscher Architekt